Джан Симмен (; род. 19 февраля 1977 года, Кур, Швейцария) — швейцарский сноубордист, первый олимпийский чемпион в хафпайпе.

Завершил карьеру в 2013 году.

Ссылки 
 Профиль FIS
 Gian Simmen Retires from Competitive Snowboarding - Legends Session at the O'Neill Evolution — 21 января 2013 года

Сноубордисты Швейцарии
Олимпийские чемпионы по сноуборду
Олимпийские чемпионы от Швейцарии
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1998 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2006 года